Гогенлоэ:

 Гогенлоэ — несколько родственных княжеств в Швабии и Баварии.
 Гогенлоэ — северный остров архипелага Земля Франца-Иосифа.

 Представители княжеского дома Гогенлоэ
 Готфрид фон Гогенлоэ (ок. 1265—1309) — четырнадцатый великий магистр Тевтонского ордена.
 Гогенлоэ, Стефания (в девичестве Стефания Юлиана Ри́хтер; 1891—1972) — первая жена австрийского дипломата принца Фридриха Франца фон Гогенлоэ-Вальденбург-Шиллингсфюрста.
 Гогенлоэ-Вальденбург-Бартенштейн, Людвиг Алоизий (1765—1829) — германский князь, австрийский военачальник и французский маршал.
 
 
 
 Линия Гогенлоэ-Нойерштайнер
 Георг Фридрих фон Гогенлоэ-Нойенштайн-Вайкерсхайм (1569—1645) — военачальник Тридцатилетней войны, фельдмаршал Богемии.

См. также 
 Лоэ